Анцелович - фамилия и топоним:
 Анцелович, Израиль Маркович (1905—1977) — советский журналист, фотограф, руководитель ленинградского отделения ТАСС.
 Анцелович, Наум Маркович (1888—1952) — советский государственный и профсоюзный деятель. 

 Анцелович — село в Росошанском районе Воронежско области.